Vira ist der Name verschiedener Orte 
 in Frankreich:
 eine Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, siehe Vira (Pyrénées-Orientales)
 eine Gemeinde im Département Ariège, siehe Vira (Ariège)
 in der Schweiz:
 die Gemeinde Mezzovico-Vira im Bezirk Lugano im Kanton Tessin
 die Gemeinde Vira (Gambarogno) im Bezirk Locarno im Kanton Tessin
 in Tamil Nadu, Indien und in Sri Lanka :
 ein männlicher Vorname und bedeutet Tapferkeit, Heldenmut
 in der Ukraine:
 ein weiblicher Vorname (entspricht deutschem Vera)
 oder bedeutet "Glaube"
 in den USA
 die Gemeinde Vira (Pennsylvania) im US-Bundesstaat Pennsylvania
 in Brasilien
 die Gemeinde Vira Sol im Brasilianischen Staat Minas Gerais
 die Gemeinde Vira-Mão im Brasilianischen Staat Mato Grosso do Sul

Vira ist außerdem die wissenschaftliche Transliteration für das altostslawische Wergeld (вира).

Weiteres:
 Vira (Vorname)

Siehe auch:
 Wira